Hellzapoppin' kan syfta på:

 Hellzapoppin' (musikal) – en musikal från 1938  
 Hellzapoppin' – engelsk titel på en film från 1941 baserad på musikalen, se Galopperande flugan
 Hellzapoppin' (band) – ett portugisiskt rockband